sjenice, porodica ptica iz reda Vrapčarki
 Sjenica (nastamba), vrsta privremene nastambe
 Sjenica (općina), općina u Srbiji
 Sjenica (Sjenica, Srbija), grad u Srbiji

Povezani članci 
 Sjenice (razdvojba)